Mario Camorani (* 15. September 1912 in Massa Lombarda; † 8. Juli 1996 in Imola) war ein italienischer Schachkomponist.

Camorani publizierte mehr als 500 Schachkompositionen, davon erhielten etwa 100 Preise. Er komponierte auch einige Endspielstudien.

Mit zwei Mehrbauern steht Schwarz anscheinend auf Gewinn, zumal es sich bei den f-Bauern um Freibauern handelt. Allerdings:

1. Kg7xf6 f5–f4
2. Kf6–e5 f4–f3
3. Sb1–d2+ Kf1–e2
4. Sd2xf3 Ke2xf3
5. Ke5–d4 Sa8–b6 (deckt c4)
6. d5–d6 c7xd6 Patt

Ein Fehler wäre 1. Sb1–d2+? Kf1–e2 2. Sd2xc4 f5–f4 3. d5–d6 c7xd6 4. Sc4xd6 f4–f3 5. Sd6–e4 f6–f5 6. Se4–g3+ Ke3 7. Sg3xf5+ Ke3–f4 und Schwarz gewinnt mit f3–f2–f1D.

Dies ist eines der seltenen Beispiele, bei denen ein reines Patt in der Brettmitte dargestellt wird.

1985 wurde er von der FIDE zum Internationalen Schiedsrichter für Schachkompositionen ernannt.

Privat 
Camorani war von Beruf Polsterer.

Weblink 
 

Schachkomponist
Italiener
Geboren 1912
Gestorben 1996
Mann